Wartburgplatz steht für:
 Wartburgplatz (Berlin)
 Wartburgplatz (Bremen)
 Wartburgplatz (Köln), siehe Liste der Baudenkmäler im Kölner Stadtteil Nippes